Siciliana  – forma musicale utilizzata nella musica colta a partire dal periodo barocco
 Siciliana  – antica razza leggera di pollo originaria della Sicilia
 Siciliana  – pizza fritta con tuma e acciughe sotto sale, diffusa nella Sicilia Orientale

Altro 
 Difesa siciliana  – apertura del gioco degli scacchi
 Lingua siciliana – lingua parlata in Sicilia
 Nina Siciliana – poetessa italiana
 Regione Siciliana  – denominazione completa dell'ente Regione ad autonomia speciale della Sicilia